Амплијасион Мигел де ла Мадрид има више значења:

 Амплијасион Мигел де ла Мадрид (Дуранго), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Амплијасион Мигел де ла Мадрид (Пуенте де Истла), насеље у савезној држави Морелос у Мексику